Буда-Горобиевская () — село в Каневском районе Черкасской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 147 человек. Занимает площадь 1,232 км². Почтовый индекс — 19050. Телефонный код — 4736.

Персоналии 
 В селе умер Пащенко, Василий (1822—1891) — украинский композитор.

Местный совет 
19050, Черкасская обл., Каневский р-н, c. Горобиевка

Ссылки 
 Буда-Горобиевская на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Каневского района (Черкасская область)